puls – określenie tętna, falistego ruchu naczyń tętniczych, zależnych od skurczów serca i elastyczności ścian tętnic

 Geografia
 Puls – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

 Kinematografia
 Puls – japoński horror z 2001 roku w reżyserii Kiyoshiego Kurosawy
 Puls – amerykański horror z 2006 roku w reżyserii Jima Sonzera, remake japońskiego filmu

 Muzyka
 puls – gatunek muzyki
 Puls – album Natalii Kukulskiej z 1997 roku
 „Puls” – singel Kasi Cerekwickiej i Grzegorza Hyżego

 Prasa, radio i telewizja
 „Puls” – łódzkie pismo literackie wydawane w II obiegu w latach 1977–1981
 Puls (BR) – niemiecka stacja radiowa
Telewizja Puls – polska telewizja komercyjna, nadawca dwóch ogólnopolskich kanałów TV Puls i Puls 2
 „Puls Pabianic” – pabianicki tygodnik regionalny